Hrvatska:
 Majdan (Dvor), naselje u općini Dvor
 Majdan (brdo, Solin), brdo i tupinolom kod Solina

BiH:
 Majdan (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Majdan (Šekovići, BiH), naselje u općini Kladanj
 Majdan (Mrkonjić Grad, BiH), naselje u općini Mrkonjić Grad
 Majdan (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići

Srbija:
 Majdan (Novi Kneževac, Srbija), naselje u općini Novi Kneževac

Ukrajina:
 Majdan (Kijev), glavni trg u Kijevu.